Холман () — английская фамилия. Известные носители:

 Холман, Бретт (род. 1984) — австралийский футболист, нападающий, полузащитник.
 Холман, Джеймс (прозванный Слепым путешественником; 1786—1857) — английский путешественник и писатель-натуралист.
 Холман, Джеймс (1804—1867) — предприниматель, американский политик, первый мэр Хьюстона.
  (род. 1964) — английская актриса.
 Холман, Кристин (в замуж. Тюркотт) — канадская кёрлингистка.
 Холман, Мэтью (род. 1967) — астрофизик Смитсонианской астрофизической обсерватории, лектор Гарвардского университета.
 Холман, Нэт (1896—1995) — американский баскетболист и тренер, член Баскетбольного Зала славы.
 Холман, Фредерик (1885—1913) — британский пловец, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

См. также 
 Холлман